Idee of ideevorming (creatie), een concept dat men kan bedenken
idee (filosofie)
de ideeënleer van Plato
Roeping (idee), het (subjectieve) idee dat iemand heeft dat hij een taak te volbrengen heeft
Idee (Amsterdam), kunstwerk (brug en beeld) in Amsterdam-Oost 
Ideeën (Multatuli), werk van Multatuli
Émile Idée, een Frans wielrenner
Jean-Claude Idée, een Frans-Belgisch regisseur en toneelschrijver

Zie ook 
Idea (doorverwijspagina)
Ideeënbus
Ideeëngeschiedenis